Пауэла Ормаэчеа (; родилась 28 сентября 1992 года в Сунчалесе, Аргентина) — аргентинская теннисистка; победительница 19 турниров ITF (13 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Паула — одна из трёх дочерей Мирны и Марсело Ормаэчеа; её сестёр зовут София и Валентина.

Аргентинка впервые пришла в теннис в три года. На корте Паула предпочитает совершать активные атакующие действия, максимально неудобно для соперницы подкручивая мяч. Лучший удар — форхенд, любимые покрытия — хард и грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (15)

Победы (6)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 Статья о Пауле 
 Интервью сайту WTA 

Теннисисты Аргентины
Персоналии:Буэнос-Айрес